Svenska Superligan 2013/2014 kan betyda:

Svenska Superligan för herrar 2013/2014
Svenska Superligan för damer 2013/2014